Christian Lacroix est un nom porté par plusieurs personnalités :

 Christian Lacroix (1951-), grand couturier français ;
 Christian Lacroix, la première collection de Christian Lacroix à son nom ;
 Christian Lacroix, dit Christian Lax, (1949-), scénariste de bande dessinée et dessinateur français.